L'expression « diseuse de bonne aventure » peut faire référence à :
 une personne pratiquant la voyance ;
 .